Морево — название населённых пунктов:

Россия 
 Морево — деревня в Почепском районе Брянской области.
 Морево — деревня в Краснинском районе Липецкой области.
 Морево — деревня в Рузском районе Московской области.
 Морево — село в Дмитровском районе Орловской области.
 Морево — деревня в Кардымовском районе Смоленской области.
 Морево — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Морево — деревня в Дубенском районе Тульской области.
 Морево — село в Упоровском районе Тюменской области.